Ка́аламо — топоним в Республике Карелия.

 Кааламо — посёлок сельского типа, административный центр Кааламского сельского поселения Сортавальского района Карелии.
 Кааламо — промежуточная станция на линии Сортавала — Суоярви I.
 Кааламо (старая станция) — закрытая железнодорожная станция на линии Сортавала — Суоярви I.
 путевой пост Кааламо — бывший пост примыкания место примыкания путей от финского Государственного каменного карьера (Valtion kivilouhos) на линии Хелюля — Кааламо.